UPE steht als Abkürzung für:

 Ultraschwache Photonenemission bei Chemolumineszenz
 Unverbindliche Preisempfehlung
 Ultrahochvernetztes Polyethylen
 Unión del Pueblo Español (Union des Spanischen Volkes), spanische Partei (gegründet von Adolfo Suárez, spanischer Ministerpräsident von 1976 bis 1981)
 University of Port Elizabeth, heute Nelson Mandela University
 Universal Primary Education, das 2000 von der UNO im Rahmen der Millenniums-Entwicklungsziele formulierte Recht auf universelle Primärschulbildung, also mindestens den Grundschulbesuch

UPE